Алихова — женская форма русской фамилии Алихов. Известные носительницы:
 Алихова, Анна Епифановна (1902—1989) — кандидат исторических наук, советский археолог.
 Алихова, Татьяна Николаевна — советский палеонтолог.

Примечания